Дивовижні пригоди Білосніжки: З того часу, як стали щасливими — мультфільм 1993 року.

Сюжет 
Нові пригоди Білосніжки і її друзів — веселих і роботящих гномів. Злої Королеви більше немає і Білосніжка з Прекрасним Принцом відправляються в гості до своїх друзів, щоб запросити всіх на весільне торжество. Але Лорд Малліс, бажаючи помститися Білосніжці за загибель своєї підступної сестриці, викрадає Принца. Щоб врятувати свою любов і повернути Прекрасного Принца, Білосніжці доведеться пережити чимало пригод. А допоможуть їй семеро гномів.

Посилання 

 Дивовижні пригоди Білосніжки: З того часу, як стали щасливими на порталі Гуртом

Фільми за алфавітом
Фільми 1993

en:Happily Ever After